Bazooka bezeichnet:

 Bazooka, eine raketenangetriebene Panzerabwehrhandwaffe der US-amerikanischen Streitkräfte
 darauf zurückgehend ein Schlagwort in der Politik, siehe Whatever it takes
 Bazooka (Musikinstrument), ein Blasinstrument des US-amerikanischen Entertainers Bob Burns, nach dem die Waffe benannt wurde
 Bazooka (Kaugummi), Handelsname eines Kaugummis des amerikanischen Herstellers Topps Company
 englisch für Kazoo, ein Mirliton
 Spitzname des ehemaligen puertorikanischen Boxers Wilfredo Gómez
 Ice Bazooka, ein den Rauch kühlendes Mundstück für Shishas